Сейба:

 Сейба — род растений подсемейства Bombacoideae семейства мальвовых (Malvaceae).
 Сейба — город на Пуэрто-Рико.
 Сейба — другое название арбана Севи в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва России.
 Сейба — река в Красноярском крае, приток Сисима.